Nagy Lajos Gimnázium lehet:

A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium
A ciszterci rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma (1950-1993 között Állami Nagy Lajos Gimnázium néven az állam által működtetve)